Alte Höhle steht für:
 Alte Höhle (Hemer), auch Von-der-Becke-Höhle, Tropfsteinhöhle bei Hemer-Sundwig, Nordrhein-Westfalen
 Langenfelder Höhle, bei Langenfeld, Hessisch Oldendorf, Niedersachsen